BRE steht für:
 Basic Regular Expressions, POSIX-Standard für Reguläre Ausdrücke
 Bayerische Regionaleisenbahn, Tochtergesellschaft der Deutschen Regionaleisenbahn (DRE)
 Berliner Rock Ensemble, die erste Band von Klaus Lage
 Bolschaja Rossijskaja Enziklopedija, russisch für Große Russische Enzyklopädie
 Brandrauchentlüftung
 BRE Bank, vormaliger Name der mBank, eine börsennotierte polnische Bank mit Sitz in Warschau
 Bremen (DE BRE nach UN/LOCODE)
 Flughafen Bremen (Bremen Airport Hans Koschnick), Flughafen von Bremen, ist als internationaler Flughafen klassifiziert nach dem IATA-Code
 Brünn-Rossitzer Eisenbahn, eine ehemalige private k.k. privilegierte Eisenbahngesellschaft Österreich-Ungarns, deren Strecken in Mähren lagen
 Business Rule Engine, technische Softwarekomponente, die Geschäftsregeln ausführt
 Cruzeiro (Währung), 1990 löste der Dritte Cruzeiro (portugiesisch: Terceiro Cruzeiro), den Neuen Cruzado im Verhältnis 1:1 ab, nach ISO-Code 4217 der von 1990 bis 1993 gültigen brasilianischen Währung
 Bretagne (ISO-3166-2:FR-Code), französische Region

BrE steht für:
 Britisches Englisch (British English; kurz auch BE), Bezeichnung für die Varietäten der englischen Sprache, wie sie auf den britischen Inseln gesprochen und unter der Bezeichnung British Standard English als Schriftsprache Verwendung findet

Brè steht für:
 Brè, ehemalige Schweizer Gemeinde, heute Ortsteil von Lugano

bre steht für:
 Bretonische Sprache, (breton.: Brezhoneg), eine keltische Sprache, Sprachcodes nach ISO-639-2 und 639-3

Siehe auch:
 Bré

Abkürzung